Plusieurs coureurs cyclistes luxembourgeois de la même famille :
  (1906?)
 Johny Schleck, coureur cycliste dans les années 1960 et années 1970.
 Fränk (René) Schleck, fils de Johny Schleck, coureur cycliste professionnel.
 Andy (Raymond) Schleck, fils de Johny Schleck, coureur cycliste professionnel.

 Hélène Schleck (* 1986, Nancy), une joueuse française de volley-ball
  (1925 — 2011)

Voir aussi 
 Schlecker
 Schlick

Patronyme allemand
Patronyme luxembourgeois